|-
| 135801 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135802 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135803 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135804 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135805 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135806 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135807 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135808 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135809 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135810 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135811 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135812 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135813 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135814 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135815 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135816 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135817 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135818 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135819 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135820 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135821 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135822 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135823 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135824 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135825 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135826 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135827 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135828 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135829 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 135830 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 135831 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135832 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135833 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135834 - || 2002 SO || 21 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 135835 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135836 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135837 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135838 - ||  || 27 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135839 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135840 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135841 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135842 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135843 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135844 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135845 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135846 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135847 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135848 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135849 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135850 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135851 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135852 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135853 - ||  || 17 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135854 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135855 - ||  || 20 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135856 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135857 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135858 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135859 - || 2002 TS || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135860 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135861 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135862 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135863 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135864 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135865 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135866 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135867 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135868 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135869 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135870 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135871 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135872 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135873 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135874 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135875 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135876 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135877 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135878 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135879 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135880 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135881 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135882 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135883 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135884 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135885 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135886 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135887 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135888 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135889 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 135890 - ||  || 3 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135891 - ||  || 4 octombrie 2002 ||  || , 
|-
| 135892 - ||  || 4 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 135893 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135894 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135895 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135896 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135897 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135898 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135899 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135900 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-